Sein letztes Kommando steht für:

 Sein letztes Kommando (1935), US-amerikanischer Film von Alexander Hall 
 Sein letztes Kommando (1941), US-amerikanischer Film von Raoul Walsh
 Sein letztes Kommando, Alternativtitel von Das letzte Kommando (1962), US-amerikanischer Film von Arnold Laven